Рокетт (фр. Roquettes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. 
 Ла-Рокетт (Ер) (фр. La Roquette) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. 
 Ла-Рокетт-сюр-Вар (фр. La Roquette-sur-Var) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. 
 Рейвен Рокетт (англ. Raven Rockette; нар. 20 червня 1994, Лос-Анджелес, Каліфорнія) — американська порноакторка і професійний борець.
 Ла-Рокетт-сюр-Сьянь (фр. La Roquette-sur-Siagne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.